Bāqerābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bāqerābād (ort i Qazvin), 
 Bāqerābād (ort i Kurdistan), 
 Bāqershahr, ort, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar